Маурицио Буфалини (; 4 июня 1787. Чезена, Эмилия-Романья — 31 марта 1875) — итальянский , патолог, , , профессор, политический и государственный деятель, сенатор Италии с 1860 года.

Биография 

Сын врача. По отзыву специалистов — самый знаменитый, плодотворный и выдающийся итальянский патолог первой половины XIX века, создатель новой тосканской медицинской школы. В 1813 году стал профессором в Болонском университете, но в 1814 году, с наступлением реакции в политической жизни Италии, потерял профессуру, удалился в родной город Чезена, где занялся частной практикой.

В 30летнем возрасте написал труд «Fondamenti di patologia analitica», выдержавший три издания и произвёдший переворот в итальянском медицинском мире.

В 1830 году вновь стал профессором практической медицины. В 1835 году перешёл во флорентийский университет, в котором преподавал в течение 26 лет. Убеждённый противник виталистических теорий и философской мысли Джона Брауна. Положил аналитический и экспериментальный метод в основу медицинской науки и был одним из самых убеждённых сторонников индуктивного клинического метода.

Член национальной академии Линчеи (1875), член Академии делла Круска.

Умер в 1875 году.

Имел громадное влияние на итальянскую учащуюся молодёжь, стекавшуюся к нему со всей Италии.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Bufalini, Maurizio

Сенаторы Сардинского королевства
Патологи Италии
Члены Академии деи Линчеи
Члены Академии делла Круска
Преподаватели Флорентийского университета
Политики Италии